örökség jogi fogalom

Filmek 
 Az örökség (1936) német film
 Az örökség (1993) cseh filmvígjáték
 Az örökség (2003) dán-svéd-norvég-angol filmdráma
 Örökség (1980) Mészáros Márta filmje
 Örökség (1998) angol-kanadai filmsorozat
 Örökség (2001) brazil filmvígjáték
 Örökség (2018) amerikai horrorfilm

Irodalom 
 Az örökség Christopher Paolini regényciklusa
 Örökség Christopher Paolini regényciklusának negyedik könyve
 Az örökség Nevil Shute regénye

Zene 
 Örökség (2003) az Edda Művek albuma
 Örökség a Kormorán együttes tagjaiból 2011. év elején alakult együttes